Miejscowości w USA:
 Bloomingdale – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Hillsborough
 Bloomingdale – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Chatham
 Bloomingdale – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie DuPage
 Bloomingdale – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Parke
 Bloomingdale – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Van Buren
 Bloomingdale – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Passaic
 Bloomingdale – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Jefferson
 Bloomingdale – jednostka osadnicza w stanie Tennessee, w hrabstwie Sullivan
Gminy w USA:
 Bloomingdale (ang. Bloomingdale Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie DuPage
 Bloomingdale (ang. Bloomingdale Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Van Buren